Karim Boudiaf (16 de setembro de 1990) é um futebolista profissional qatari que atua como defensor. Atualmente defende o Al-Duhail.

Carreira 
Karim Boudiaf representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Títulos 
Al-Duhail
 Qatar Stars League: 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2014–15 e 2016–17
 Qatar Cup: 2013 e 2015
 Qatari Sheikh Jassim Cup: 2015 e 2016
 Copa do Emir de Qatar: 2016

Seleção Qatariana
 Campeonato da WAFF: 2014
 Copa do Golfo Arábico: 2014

Naturais de Rueil-Malmaison
Futebolistas do Catar
Futebolistas do Al-Duhail Sports Club
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Futebolistas da Copa da Ásia de 2019
Jogadores da Copa América de 2019
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2021
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2022